Salang kan syfta på följande platser:

Afghanistan 
 Sālang, distrikt
 Daryā-ye Sālang, vattendrag

Indonesien 
 Kecamatan Salang, distrikt